«Alien Days» () — первый выпущенный сингл со студийного альбома MGMT музыкальной группы MGMT. Впервые группа исполнила композицию в ходе своего тура по Южной Америке, в рамках концерта в Боготе (Колумбия). Сингл был выпущен на аудиокассете, что вызвало резонанс среди поклонников группы и музыкальных журналистов, т.к в настоящее время данный формат не популярен и не пользуется спросом. 11 марта было подвержено, что композиция выпустится на данном формате и будет доступна для продажи 20 апреля 2013 года. На аудиокассете содержалась одноименная композиция и би-сайд Message 7 from Hearty White.

Список композиций

Участники записи 
 Эндрю Ванвингарден — вокал, гитара, бас-гитара
 Бэн Голдвассер — клавишные, микширование

Клип 
31 октября 2013 года группа представила клип к выпущенной композиции.

Примечания 

Синглы Columbia Records